Бранев – многозначный термин.

Топоним
 Бранев – село в Ровенской области Украины.

Фамилия
 Бранев, Веселин (1932–2014) – болгарский сценарист, кинорежиссёр и писатель.